Алонсо Пиментель-и-Пачеко (; XV век — 1530, Бенавенте, Самора) — испанский аристократ и государственный деятель, 2-й герцог Бенавенте, 4-й граф де Майорга, сеньор де Альярис, Мильманда и Арройо-де-ла-Лус, главный аделантадо Леона и командор Кастроторафе в Ордене Сантьяго.

Биография 
Второй сын Родриго Алонсо Пиментеля, 4-го графа и 1-го герцога Бенавенте (ок. 1441—1499), и его жены Марии Пачеко, дочери, Хуана Пачеко, 1-го маркиза Вильена, 1-го герцога Эскалоны и 1-го графа Хикена. Во время Войны за кастильское наследство он поддержал сторону Изабеллы Католической, за что был взят в плен королем Португалии. После смерти своего отца в 1499 году он унаследовал титулы и владения графа-герцога Бенавенте.

В 1502 году он принял герцога Бургундии Филиппа Красивого в своей крепости, а четыре года спустя, после подписания Вильяфафильских соглашений (1506), принимал его и его жену Хуану Безумную в Бенавенте. Он был против возвращения Фердинанда Католика и, с другой стороны, поддерживал приход на престол Карлоса I, которого сопровождал в поездках в Сарагосу (1518 г.) и Барселону (1519 г.), но не прежде чем принять его во дворце, которым он владел в Вальядолиде. Этот дворец начали строить между концом 1515 и началом 1516 года «на улице, что говорят де ла Пуэнте», но встретил ожесточенное сопротивление четырнадцати представителей городских банд. Граф-герцог защищался, заявляя, что дворец не был «крепким домом», и, наконец, король и муниципалитет уполномочили его продолжать работы, хотя обер-прокурор Франсиско де Сальдарла обвинил его в подкупе для достижения этого решения.

9 августа 1518 года королевский совет запретил графу-герцогу Бенавенте проводить постную ярмарку в Вильялоне, поскольку это противоречило приказу Изабеллы Католички ​​1502 года и наносило ущерб королевской казне. В качестве компенсации главному налоговому нотариусу, оцененному в 16 000 дукатов, и денежной сумме в 8 000 дукатов. Алонсо сохранил пребенд и, тем не менее, сумел восстановить честность.

В 1519 году монарх Испании наградил его цепью Ордена Золотого руна, но граф-герцог Бенавенте отказался его принять.

В эти годы он был назначен главным аделантадо королевства Леон и командором Кастроторафе в Ордене Сантьяго. В 1520 году он был награжден титулом гранда Испании и участвовал в судах Сантьяго и Ла-Корунья, где до начала первой сессии вместе с другими магнатами региона протестовал против того, что Галисия не была представлена ​​в их.

Во время восстания комунерос в Кастилии граф-герцог Бенавенте оставался верным монарху Карлосу I, хотя всегда находился в положении двойной игры, что обычно приписывается большей части высшей знати. 8 сентября 1520 года по его просьбе португальский посол провел встречу с группой поверенных из Священной коллегии, высшего повстанческого органа. Примерно в те же дни он отправился на виллу в своем вотчине Кастромочо и жестоко подавил попытку антифеодального мятежа, возникшую в пылу общественного восстания.

Он оказался в битве при Тордесильясе, хотя ранее занимал невоенную позицию, основанную на том, чтобы не ускорять события, а вместо этого беспокоить комунерос небольшими военными рейдами. В конце января 1521 года он предложил вернуться в бой, лишь бы государство возместило ему ущерб, причиненный его землям. Спустя 12 месяцев, 30 сентября, и после поражения комунерос в битве при Вильяларе, он начал судебное расследование для определения их стоимости.

В Бенавенте он провел важное расширение поместья-крепости, выделив строительство Торре-дель-Каракол, единственной оставшейся части здания, которая сохранилась до наших дней. Рядом с ним была построена еще одна небольшая резиденция, названная «Сад», где жили различные экзотические животные, принадлежавшие графу-герцогу: от верблюдов до львов, леопардов и слонов.

В 1517 году он вместе со своей женой основал Госпиталь де ла Пьедад. Оба спонсировали реконструкцию церкви Санта-Мария-дель-Азогу и работы по расширению монастыря Сан-Франциско, резиденции капитулов провинции Сантьяго с 1529 года, а также главной часовни его церкви, где он был установлен семейный пантеон.

Алонсо Пиментель-и-Пачеко скончался в 1530 году, и ему наследовал в герцогстве Бенавенте его второй сын Антонио Алонсо Пиментель-и-Эррера де Веласко.

Брак и потомство 
Граф-герцог Бенавенте был дважды женат. Около 1501 года он женился первым браком на Ане де Веласко-и-Эррера (1496—1519), дочери Бернардино Фернандеса де Веласко, 1-го герцога Фриаса, благодаря чему он смог включить Торремормохон, Сигалес и Арройо-де-ла-Лус в состав своих владений. У супругов были следующие дети:

 Родриго Пиментель и Эррера де Веласко, 5-й граф де Майорга
 Антонио Бернардино Пиментел-и-Эррера де Веласко, 3-й герцог Бенавенте (1514—1575), второй сын и преемник отца
 Бланка Пиментель-и-Веласко, вышедшая замуж за Хуана Фернандеса Манрике де Лара, 3-го маркиза Агилар-де-Кампоо (1490—1553)
 Мария Пиментель-и-Веласко, вышла замуж за Педро Альвареса де Осорио, 4-го маркиза Асторги (+ 1560).
 Каталина Пиментель-и-Веласко, вышедшая замуж за Клаудио де Киньонес-и-Мендоса, 4-го графа де Луна (1515—1563).
 Педро Пиментель-и-Веласко, 1-й маркиз Виана-дель-Больо (1517—1583), женившийся на Марии Манрике де Лара-и-Кордова, дочери Педро Фернандеса Манрике-и-Луна, 4-го графа Осорно
 Хуан Алонсо Пиментель, камер-юнкер Филиппа II.

Во втором браке он женился на Инес Энрикес де Мендоса, дочери Педро Гонсалеса де Мендоса-и-Луна, 1-го графа Монтеагудо де Мендоса (+ 1506/1510). У супругов была одна дочь:

 Мария Пиментель, вышедшая замуж за Алонсо де Асеведо-и-Суньига, 3-го графа Монтеррей (1496—1559).

Источники 
 Soler Salcedo, Juan Miguel. Nobleza española. Grandeza inmemorial 1520. Editorial Visión Libros. ISBN 9788499834023.
 Pérez, Joseph (1977). La revolución de las Comunidades de Castilla (1520—1521). Siglo XXI de España Editores. ISBN 9788432302855.
 Mas y Gil, Luis (1959). «Carlos I de España en la historia de la insigne Orden del Toisón de Oro». Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas (34): 393. ISSN 0018-1285.

Герцоги Испании
Графы Испании
Гранды Испании
Герцоги Бенавенте